Ла-Кадьє́р-д'Азю́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Вар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 690 км на південний схід від Парижа, 34 км на схід від Марселя, 17 км на північний захід від Тулона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 2196 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 5413,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Ла-Кадьєр-д'Азюр 
 Ла-Кадьєр-д'Азюр на сайті французького Національного інституту географії
 Ла-Кадьєр-д'Азюр на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Ла-Кадьєр-д'Азюр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Вар
 336 Лакадьєра - астероїд, названий на честь території.

Примітки 

Муніципалітети департаменту Вар